Hans Mahrenholtz ist der Name von

* Hans von Mahrenholtz (?–um 1518), siehe Grabplatte des Hans von Mahrenholtz und des Abel im Kloster Isenhagen
 Hans Mahrenholtz (Genealoge) (1909–2000), auch: Hanns Mahrenholtz und Hans Mahrenholz sowie Hansi Maerhesi und Hansi-Maerhesi sowie Han si Ma er he si, deutscher Landwirt und Genealoge